Repulse Bay kan syfta på följande:

 Repulse Bay (vik), Nunavut, Kanada
 Äldre namn på orten Naujaat, Nunavut, Kanada